Il singolare del torneo di tennis ATP Praga 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Karel Nováček che ha battuto in finale Magnus Gustafsson 7-6(5), 6-2.

Teste di serie 

 Magnus Gustafsson (finale)
 Karel Nováček (campione)
 Goran Prpić (primo turno)
 Horst Skoff (quarti di finale)

 Jordi Arrese (secondo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (semifinali)
 Horacio de la Peña (quarti di finale)
 Nicklas Kulti (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Praga 1991
ATP Tour 1991